Джава (Java) може да се отнася за:
 Ява - най-гъсто населения остров в Индонезия.
 Java – обектно-ориентиран език за програмиране.
 Джава (Йордания) - област в Република Йордания
 Джава (кафе) - разновидност на растението кафе, отглеждано на острова.
 Джава (игра)
 Джава (Ню Йорк) - град в окръг Уайоми, Ню Йорк, САЩ.
 Джава (Южна Дакота) - град в окръг Уолуорт, Южна Дакота.